SA-23, SA23, SA.23 bezeichnet:
 SA-23 Gladiator/Giant, die NATO-Bezeichnung des Boden-Luft-Lenkwaffensystems S-300WM
 Samopal vz. 48, eine tschechische Infanteriewaffe